Oria (Almería), een gemeente in de Spaanse provincie Almería
Oria (Brindisi), een gemeente in de Italiaanse provincie Brindisi
Oria (rivier), een rivier in het noorden van Spanje
Oria (geslacht), een geslacht van vlinders